

Geografia 
Salon – comune francese, situato nel dipartimento dell'Aube nella regione della Champagne-Ardenne
Salon – comune francese, situato nel dipartimento della Dordogna nella regione dell'Aquitania
Salon-de-Provence – comune francese, situato nel dipartimento delle Bocche del Rodano della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
Salon – centro abitato dell'India

Altro 
Salon – esposizione periodica di pittura e scultura, che si svolse al Louvre di Parigi, con cadenza annuale o biennale, dal XVII al XIX secolo
Salon.com – rivista online